Laurent Ugo (1973. június 7.–) francia nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: igazgató.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
2005-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban vonult vissza. 2. Liga mérkőzéseinek száma: I. Liga mérkőzéseinek száma: 107.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói Kupa-döntők száma: 1.

Francia-labdarúgókupa

Nemzetközi partbíráskodás 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben búcsúzott. Nemzetközi mérkőzéseinek száma: 40.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Nigéria rendezte a 13., a 2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokság összecsapásait, ahol  FIFA JB Stéphane Lannoy segítőjeként foglalkoztatta.

2009-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

2008-ban a FIFA JB bejelentette, hogy a világbajnokság 54 lehetséges partbírók átmeneti listájára jelölte. A kiválasztottak mindegyike részt vett több szakmai szemináriumon. A végleges listát különböző technikai, fizikai, pszichológiai és egészségügyi tesztek teljesítése, valamint  különböző erősségű összecsapásokon mutatott teljesítmények alapján állították össze. Az európai játékvezetők keretéből 14 bíró maradt versenyben. A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti világtornán közreműködő 30 játékvezetőt, Európát 10 játékvezetői trió képviselte. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-afrikai Köztársaság rendezte a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Stéphane Lannoy állandó partbírójaként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

Szakmai sikerek 
2010-ben az UNFP-től megkapta az Év játékvezető asszisztense elismerést.

Külső hivatkozások 
FFF.org profil  
Interjú  a NiceMatin oldalán 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek